Riu Major, riu dels termes comunal de Costoja, de la comarca del Vallespir i municipal d'Albanyà, de la de l'Alt Empordà
 Riu Major, riu del terme comunal de Forques dels Aspres (Rosselló), que després passa a anomenar-se la Cantarana.
 Riu Major, afluent de la Noguera Pallaresa al terme de Baix Pallars.